Фритч, Агасфер (1629—1701) — немецкий юрист.
 Фритч, Генрих (1844—1915) — немецкий гинеколог и акушер.
 Фритч, Карл (1812—1879) — немецкий метеоролог.
 Фритч, Карл фон (1838—1906) — немецкий геолог и путешественник.

См. также 
 Фрич